

Patronyme 

 Antonio Solario dit lo Zingaro (né en 1382 à Civita d'Antino, dans l'actuelle province de l'Aquila, dans les Abruzzes et mort en 1455) est un peintre italien ;
 Andrea Solario autre nom d'Andrea Solari (1460-1524), peintre italien.

Titres